Михаил Дорошенко (; ? — убит 31 мая , Бахчисарай) — предводитель реестровых казаков с официальным титулом «старшего войска его королевской милости запорожского», гетман запорожских казаков в 1623—1625 и 1625—1628 годах.

Биография 
Впервые упоминается в источниках в 1618 году. Принимал участие в должности походного атамана в походе Петра Сагайдачного на Москву в августе 1618 года. Под предводительством походного атамана Михаила Дорошенко были взяты и разграблены города Лебедянь, Данков, Епифань, Скопин и Ряжск. В 1620—1621 годах с поляками и литовцами участвовал в походе на Хотин.

Дорошенко был выдвиженцем той части казацко-старшинской верхушки, которая искала компромисса с правительством Польско-литовской республике. Будучи избранным казаками гетманом во время крестьянско-казацкого восстания против Польши, Дорошенко подписал между старшиной и польским военачальником, гетманом польным коронным Станиславом Конецпольским Куруковское соглашение 1625 года, которое стало первым юридическим оформлением полково-сотенной организации казачества. 

М. Дорошенко, в 1627 году, пользуясь тем, что польский король требовал от него помощи против шведов, просил об увеличении казацкого реестра, ограниченного польско-литовским правительством в 6 000 человек, но просьба его осталась безуспешной.

Старший реестра, полковник (гетман) реестровых казаков в 1625—1628 годах.

Поддерживал дружественные отношения с крымскими татарами, турецким султаном и русскими царями. Так, соблюдая соглашение о взаимопомощи, заключённое между Запорожской Сечью и Крымским ханством в 1624 году, организовал поход казаков в Крым для поддержки хана Мехмеда III Гирея и его брата калги Шахина Гирея, боровшихся с ногайцами под руководством Кан-Темира мурзы и протурецкой группировкой в Крыму, которые осаждали Мехмеда II Герая, укрывшегося в крепости Кырк-Оре (Чуфут-Кале). 

В результате предательства союзных татар был убит в бою с турками возле Бахчисарая 31 мая 1628 года. Голова была отрублена и выставлена на копье на въезде в Кафу. После воцарения ставленника османов Джанибека Герая Мехмед III Герай и его брат калга Шахин Герай бежали из Крыма на Запорожскую Сечь. 

Перманентный союз запорожцев с Крымом, Русским царством и Османской империей сохранялся и после смерти Михаила Дорошенко, его внуком гетманом Петром Дорошенко.

Память 
 Русское правительство внесло его род в I, II и III части родословной книги Черниговской губернии.
 В 2013 году при поддержке Музея гетманства был создан «Гетманский фонд Петра Дорошенко». Фонд осуществляет исследования деятельности гетманов Украины Михаила и Петра Дорошенко, распространение информации о них, исследования родословной Дорошенко.

Примечания

Литература 
 
 
 Голобуцкий В. А. «Запорожское казачество», Киев 1957.
 Новосельский А. А. «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века», Москва-Ленинград 1948.

Ссылки 
 Фиров П. Т. Гетманы украинского казачества. Биографические справки. — Севастополь: Изд-во СевНТУ. 2005. — 64 с. // ББК 63.3 (4 УКР) − Ф 62 − УДК 94 (477)
 Мирослав МАМЧАК. Михайло Дорошенко - гетьман-флотоводець. 
  
 Михайло Дорошенко / Персоналії / Проект «Українці в світі 
 Официальный сайт Музея Гетьманства